Attaguile ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Attaguile (* 1945), italienischer Politiker, Anwalt, Notar und ehemaliger Automobilrennfahrer
 Gioacchino Attaguile (1915–1994), italienischer Politiker